Гоц — еврейская фамилия.

 Гоц, Абрам Рафаилович (1882—1940) — российский политический деятель, социалист-революционер.
 Гоц, Вера Самойловна (более известна под фамилией Гассох; 1860—1938) — русская революционерка, народница, член партии «Народная воля» и партии социалистов-революционеров.
 Гоц, Геннадий Сидорович (род. 1933) — российский писатель, критик и литературовед.
 Гоц, Михаил Рафаилович (1866—1906) — российский политический деятель, народоволец.